Zlata medalja Catherine Wolfe Bruce oziroma medalja Bruceove je znanstvena nagrada, ki jo vsako leto podeljuje Tihomorsko astronomsko društvo (ASP) za izjemne življenjske dosežke na področju astronomije in astrofizike. Imenuje se po ameriški človekoljubki in podpornici astronomije Catherine Wolfe Bruce. Prvič so jo podelili leta 1898. Velja za eno najvidnejših priznanj iz astronomije in astrofizike. Vsako leto predstojnike šestih observatorijev, treh v ZDA in treh zunaj ZDA, prosijo za nominacijo kandidatov za medaljo. Observatorije za nominacijo spreminjajo redno.

Prejemniki

Zunanje povezave 

 Prejemniki medalje Bruceove 

Nagrade v astronomiji
Ustanovitve leta 1898